La Coppa Italia di pallavolo maschile 2012-2013 è stata la 35ª edizione della coppa nazionale d'Italia e si è svolta dal 26 al 30 dicembre 2012. Al torneo hanno partecipato 8 squadre di club italiane e la vittoria finale è andata per la terza volta, la seconda consecutiva, alla Trentino Volley.

Regolamento
Hanno partecipato al torneo le prime otto squadre classificate al termine del girone d'andata della regular season della Serie A1 2012-13 che hanno quindi disputato quarti di finale, semifinali e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2012
Pallavolo nel 2013
 2012-2013